Тимако́в — русская фамилия, образованная от сокращённой формы имени Тимофей.

Известные носители 
 
 Тимаков Юрий Фёдорович, (1938 г. Карабаново Владимирской обл.- 1998г. г.Смоленск). Окончил естественно-географический факультет Смоленского пединститута, а в 1968 году – аспирантуру Московского государственного педагогического института. В 1988-1992 годах зам. декана естественно-географического факультета СГПИ. Заведовал кафедрой экономической и социальной географии. Тема научных исследований – хозяйство и население Смоленской области. Им опубликовано более 20 работ, в т. ч. "Энциклопедия Смоленской области". 
 Тимаков, Виктор Иосифович (1910—1975) — советский генерал-майор.
 Тимаков, Иван Алексеевич (1914—1981) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Тимаков, Олег Михайлович (1920—1990) — советский футболист, заслуженный мастер спорта.

Примечания